Jatobá ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Jatobá (Maranhão), Bundesstaat Maranhão 
 Jatobá (Pernambuco), Bundesstaat Pernambuco 
 Jatobá do Piauí, Bundesstaat Piauí

Jatobá ist zudem ein Handelsname von Nutzhölzern, die von einzelnen Baumarten der Pflanzengattung Hymenaea gewonnen werden.